Саравиа

 Саравиа, Апарисио (1856—1904) — уругвайский политик, военачальник, каудильо, лидер вооружённого восстания, участник революций в Южной Америке.
 Саравиа — российское авиапредприятие Сара́товские авиали́нии (юридическое название АО «Саратовские авиалинии», ранее работало под брендом Сара́виа), занимавшееся авиаперевозками и эксплуатацией аэропорта Саратов-Центральный.